И́мпила́хти () — остановочный пункт на 32,66 км перегона Ляскеля — Леппясилта линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в Импилахтинском сельском поселении Питкярантского района Республики Карелия, в трёх километрах от одноимённого посёлка. В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле – Янисъярви до станции Питкяранта. Однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

История 
 
Станция Impilahti была построена 1 сентября 1932 года в составе третьей очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Станция расположена в скалистой местности, что очень усложнило прокладку железнодорожного пути. Приходилось делать скальные выемки. Особенно трудно дался железнодорожный мост через реку Сумерианйоки, который расположен в двух с половиной километрах от станции.

Путевое развитие станции было ликвидировано в 1980-х годах, после чего Импилахти стал работать как остановочный пункт. Бывшее пассажирское здание занято под жильё (2019 год) .

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Импилахти на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Импилахти на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Импилахти на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Импилахти на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Закрытые и разобранные станции